Уоллис и Футуна, заморская территория Франции в Океании, имеет богатую полинезийскую культуру, которая очень похожа на культуру соседних стран Самоа и Тонга. Культура островов Уоллис и культура островов Футуна имеют очень схожие компоненты в языке, танцах, кухне и местных празднествах.

Рыболовство и сельское хозяйство являются традиционными занятиями, большинство людей живут в соломенных домах овальной формы. Кава, как и везде в Полинезии, является популярным напитком, изготовляемым на этих островах, а также традиционным подношением во время ритуалов. Роспись по ткани тапа — национальное искусство островов Уоллис и Футуна.